Frankenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Frankenberger (* 1973), US-amerikanischer Pokerspieler
 Bernd Frankenberger (* 1944), deutscher Heimathistoriker und Autor
 Dieter Frankenberger (1933–1997), deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer
 Ferdinand Frankenberger (1886–1956), österreichischer Bauer und Politiker
 Heinrich Friedrich Frankenberger (1824–1885), deutscher Harfenist, Komponist und Musiklehrer
 Johann Frankenberger (1807–1874), Porträt-, Tier- und Genremaler sowie Radierer und Lithograf
 Josef Frankenberger (* 1943), deutscher Geodät
 Julius Frankenberger (1888–1943), deutscher Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Hochschullehrer
 Klaus-Dieter Frankenberger (* 1955), deutscher Journalist
 Manfred Frankenberger (1918–1994), deutscher Architekt
 Michael Frankenberger (Lebensdaten unbekannt, 17. Jahrhundert), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft aus Graz
 Richard Frankenberger (* 1947), österreichischer Künstler
 Roland Frankenberger (* 1967), deutscher Zahnmediziner
 Sebastian Frankenberger (* 1981), deutscher Politiker (ÖDP)
 Uwe Frankenberger (* 1955), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Frankenberg (Begriffsklärung)
 Frankenberger-These
 Frankenberger Viertel
 Franckenberger